

Гемлок — селище, штат Огайо
 Гемлок Тауншип — селище в окрузі Колумбія, штат Пенсільванія
 Гемлок — переписна місцевість, штат Мічиган
 Гемлок — переписна місцевість, штат Нью-Йорк